Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Nicolas Kiefer e Michael Stich 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Magnus Larsson /  Karel Nováček (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  Diego Nargiso (primo turno)

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (Campioni)
 Mike Bauer /  Byron Talbot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Challenger 1995